Oakdale (Califòrnia)
 Oakdale (Illinois)
 Oakdale (Louisiana)
 Oakdale (Minnesota)
 Oakdale (Nebraska)
 Oakdale (Nova York)
 Oakdale (Pennsilvània)
 Oakdale (Tennessee)
 Oakdale (Wisconsin)
 East Oakdale, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Woodlawn-Oakdale, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Kentucky.